Швейцария принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи (Россия) с 7 по 23 февраля, где её представляли 163 спортсмена в шести видах спорта. Такое количество участников стало рекордным для Швейцарии. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Швейцарии нёс прыгун с трамплина Симон Амман, а на церемонии закрытия — сноубордистка, чемпионка Олимпийских игр в Сочи, Патриция Куммер.

Зимние Олимпийские игры 2014 для Швейцарии стали одними из самых успешных зимних игр — было завоёвано 11 олимпийских медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. В неофициальном медальном зачёте Швейцария заняла 7-е место. Женская сборная Швейцарии впервые в своей истории завоевала медаль Олимпийских играх, победив в матче за 3-е место сборную Швеции.

Медали

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

 Смешанная эстафета

Бобслей

Бобслей 

Мужчины

Женщины

Скелетон 

Женщины

Кёрлинг

Мужчины 

Состав

Круговой турнир

1 сессия

2 сессия

4 сессия

5 сессия

6 сессия

8 сессия

9 сессия

11 сессия

12 сессия

Женщины 

Состав

Круговой турнир

1 сессия

2 сессия

3 сессия

5 сессия

6 сессия

7 сессия

9 сессия

10 сессия

12 сессия

Полуфинал

Матч за 3-е место

Женская сборная Швейцарии заняла 4-е место

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

Мужчины

 Женщины

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанционные гонки

 Спринт

 Женщины
 Дистанционные гонки

 Спринт

Прыжки с трамплина 

 Мужчины

Женщины

Сноуборд 

 Слоупстайл

 Хафпайп

Бордеркросс

 Параллельный гигантский слалом

 Параллельный слалом

Фристайл 

 Акробатика

Ски-кросс

Ски-хафпайп

Слоупстайл

Санный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Хоккей

Мужчины 

Состав

Вместо травмированного защитника Филиппа Фуррера был дозаявлен Патрик фон Гунтен

По данным: IIHF.com и Eliteprospects.com

Предварительный раунд

Группа C

Время местное (UTC+4).

Квалификация плей-офф

Время местное (UTC+4).

Мужская сборная Швейцарии заняла 9-е место

Женщины 

Состав

По данным: IIHF.com и Eurohockey.com

Предварительный раунд

Группа A

Время местное (UTC+4).

Четвертьфинал

Время местное (UTC+4).

Полуфинал

Время местное (UTC+4).

Матч за 3-е место

Время местное (UTC+4).

Женская сборная Швейцарии завоевала «бронзу»

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2014 года
Спорт в Швейцарии в 2014 году